Apia International Sydney 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Apia International Sydney rozgrywany w dniach 8–14 stycznia 2012 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 434 250 dolarów amerykańskich. Z powodu opadów deszczu finały gry pojedynczej i podwójnej zostały przeniesione na 15 stycznia 2012 roku.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Australii